Dit is de wereldranglijst van oktober 2003 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 22 oktober 2003.

Mannen 10